Апаресида:

 Апаресида — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба
 Апаресида — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу